Everdingen ist der Name folgender Personen:
 Adrianus van Everdingen (1832–1912), niederländischer Maler
 Allart van Everdingen  (* vor dem 18. Juni 1621; † vor dem 8. November 1675), niederländischer Maler
 Meister Andreas von Everdingen († vor 1412), sechster Dombaumeister am Kölner Dom
 Caesar van Everdingen (Caesar Boëtius van Everdingen, eigentlich Caesar Pietersz. van Everdingen; 1616–1678), niederländischer Maler

Everdingen steht für:
 ein Dorf in den Niederlanden, siehe Everdingen (Niederlande)

Siehe auch:
 Eberdingen
 Everding